Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2013 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Marc López a Marcel Granollers, který ve čtvrtfinále vyřadila mexisko-americká dvojice Santiago González a Scott Lipsky.

Vítězem se stal první pár světa amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, který ve finále přehrál šestou nasazenou dvojici Indů Maheshe Bhupathiho a Rohana Bopanny po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3.

Nasazení párů 
Všech osm nasazených párů mělo volný los do druhého kola.
 ' Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (semifinále)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (finále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2. kolo)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Internazionali BNL d'Italia 2013